Rigassi ist der Familienname folgender Personen:

 Reto Rigassi (* 1951), Schweizer Grafikdesigner, Fotograf und bildender Künstler.
 Vico Rigassi (1905–1983), Schweizer Journalist und Sportreporter